L'armorial des familles la noblesse belge reprend l'ensemble des blasons des familles de la noblesse belge.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Bibliographie 

 .
 .
 .
 .

Références

Articles connexes 
 Familles de la noblesse belge
 Familles de la noblesse pontificale
 Noblesse du Saint-Empire
 Noblesse belge
 Noblesse pontificale